Venus y Adonis es un mito clásico, tema común en obras del Renacimiento, el Manierismo y el Barroco. Algunas obras con este título son:

 En la pintura:
 Venus y Adonis, obra de Paolo Veronese.
 Venus y Adonis, obra de Tiziano.

 En la literatura:
 Venus y Adonis, poema de William Shakespeare.

 En la música:
 Venus y Adonis, ópera de John Blow, compuesta alrededor de 1683.

Mitología griega en el arte